Danke für die Blumen steht für:

 eine ironisch gemeinte Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen #B 
 Danke für die Blumen (1988), DEFA-Film mit Herbert Köfer

Siehe auch:
 Vielen Dank für die Blumen, Lied von Udo Jürgens